Karhu kan syfta på:

 Karhu – finländsk tillverkare av sportutrustning, framförallt skidor och skidutrustning
 Karhu (öl) – finländsk ljus öl
 Karhu (isbrytare) –  en finländsk isbrytare som tjänstgjorde 1958–1985
 Karhu (ö i Norra Österbotten)
 Karhu (ö i Egentliga Finland)